LHockey Club Cramosina (conosciuto anche semplicemente come Cramo), fondato nel 1992 è un club svizzero di hockey su ghiaccio, il quale milita in Terza lega nel gruppo 1-Est della lega svizzera di hockey su ghiaccio.

Il club è conosciuto a livello regionale e svizzero poiché ha partecipato a diverse edizioni di coppa svizzera senza pero mai oltrepassare l'ostacolo dei 1/32 di finale. 

Nel suo palmares  vanta 1 titolo di 4 lega e ben 5 titoli regionali di terza lega oltre anche a 1 coppa Ticino.

Squadre svizzere di hockey su ghiaccio